

Лесковець () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Оряхово.
 Лесковець () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Берковиця.
 Лесковець () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Перник.

Лесковець () — село в общині Ново Место, Південно-Східна Словенія‎.